Фридрих Адольф Зорге (; 9 ноября 1828 года, Бетау, Пруссия — 26 октября 1906 года, Хобокен (Нью-Джерси), США) — немецкий социалист.

Родился в интеллигентной семье вольномыслящего священника лютеранского пастора Георга Вильгельма Зорге.

Получив благодаря матери музыкальное образование стал учителем музыки.

Участник революции 1848—1849 годов в Германии. После разгрома революционных отрядов скрывался в Швейцарии, Бельгии, эмигрировал в Англию, затем в Америку.

В 1852 году познакомился с Карлом Марксом.

В 1857 году вместе с другими немецкими эмигрантами основал в Нью-Йорке Коммунистический клуб и стал одним из его руководителей.

Член и секретарь Генерального совета I Интернационала в 1872—1874 годах, организатор его секций в Америке, один из основателей Социалистической рабочей партии Северной Америки (1876—1877).

Вместе с Энгельсом, Августом Бебелем и Вильгельмом Либкнехтом с 1881 года сотрудничал в социал-демократической газете «Die Neue Zeit» (Новое время), издаваемой в Штутгарте.

Эдуард Эвелинг писал, что Зорге был «одним из самых близких друзей Маркса и Энгельса в более поздние годы их жизни».

Двоюродный дед Рихарда Зорге.

Сочинения 
 Зорге Ф. Рабочее движение в Соединенных Штатах. / Перевод с немецкаго. — : Век, 1907. — 298 с.

Литература 
 Румянцева Н. С. Фридрих Зорге — человек упрямой справедливости. — : Мысль, 1966. — 176 с.

Примечания

Ссылки 
 

Марксисты
Иммигрировавшие в США из Германии
Революционеры Германии
Коммунисты Германии
Социалисты США
Карл Маркс